Acerbo ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Acerbo (1888–1969), italienischer Politiker, Mitglied der camera und Faschist
 Nicola Acerbo (1670–1690), italienischer Komponist und Musikpädagoge